Három-szurdok – a Jangce folyó egyik szakasza
Három-szurdok-gát – vízerőmű a Jangce folyón, a Három-szurdokban